Live in the LBC & Diamonds in the Rough — DVD группы Avenged Sevenfold с концертом тура Rockstar Taste of Chaos, отыгранном в калифорнийском городе Huntington Beach. Издан в 2008 году. На дополнительном CD записаны невыпущенные ранее B-Sides с последнего альбома, каверы и альтернативные версии некоторых песен.

Список композиций

DVD 
 Critical Acclaim
 Second Heartbeat
 Afterlife
 Beast and the Harlot
 Scream
 Seize the Day
 Walk
 Bat Country
 Almost Easy
 Gunslinger
 Unholy Confessions
 A Little Piece of Heaven

CD 
 Demons
 Girl I Know
 Crossroads
 Flash of the Blade (кавер на Iron Maiden)
 Until the End
 Tension
 Walk (кавер на Pantera)
 The Fight
 Dancing Dead
 Almost Easy (CLA микс)
 Afterlife (Альтернативная версия)

Примечания 

Альбомы Avenged Sevenfold